A503 bzw. A 503 bezeichnet folgende Straßen
 Autobahn 503 in Belgien
 A503 road in London